

Carriera

Giocatore
Esordì in Serie A con la maglia del  il 3 giugno 1989 disputando l'incontro Napoli-Sampdoria che si concluse con il risultato di 1 a 1. A soli 21 anni lascia il calcio professionistico per le serie minori. Gioca nei vari campionati dilettantistici, in prevalenza Serie D ( Maglie - Martina Franca - Tricase - Galatina - Nardo') ed Eccellenza (Maglie - Tricase - Gallipoli -  Aradeo - Novoli), fino a 40 anni.

Allenatore
Nel campionato 2013-2014 allena la Toma Maglie per poi iniziare un ciclo nell'Uggiano Calcio con il quale vince il campionato di Prima Categoria nella stagione 2014-2015. Nei due tornei successivi, sempre alla guida dell'Uggiano, ottiene degli ottimi risultati piazzandosi a ridosso della zona play-off di Promozione. Nella stagione 2017-2018 è alla guida tecnica del Toma Maglie in promozione, dove, dopo aver allestito un organico a pochi giorni dall'inizio del campionato, battaglia in zona play-off per tutta l'annata, piazzandosi al 6º posto. Nella stagione 2018-2019, rimane a Toma Maglie in promozione, conquistando il 3º posto finale e disputando gli spareggi play-off, approda alla finalissima. Nel 2019-2020, per il terzo anno consecutivo, è ancora alla guida tecnica del Toma Maglie (ripescata in Eccellenza per l'annata calcistica 2020-2021) fino al 23º turno, in piena zona play-off.

Collegamenti esterni